Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо» Святошинського району м. Києва.

Адреса 
03170 м. Київ, бульвар Жуля Верна, 13-в

Характеристика 
Площа приміщення бібліотеки — 528 м², книжковий фонд — 65,0 тис. примірників. Щорічно обслуговує 5,3 тис. користувачів, кількість відвідувань за рік — 29,0 тис., книговидач — 104,0 тис. примірників.

Історія бібліотеки 
У 1938 році за ініціативою киян було відкрито масову бібліотеку. Бібліотека пройшла складний шлях становлення — від звичайної бібліотеки до опорної Жовтневого району м. Києва (1967 р.), з 1973 р. — Центральною районною бібліотекою Ленінградського району, а в 1975 році їй було присвоєно ім'я російського письменника та критика В.Белінського. З 1993 року бібліотека має сучасну назву — Центральна районна бібліотека ЦБС «Свічадо».

За свою багаторічну історію бібліотека зробила значний внесок у розвиток культури й освіти м. Києва не змінюючи основним своїм принципам — безкоштовності й загальнодоступності. Пережила при цьому різні періоди — від великих надій, оптимізму і романтики до неймовірних складнощів, особливо в період повоєнних років.

Сьогодні бібліотека обслуговує понад 6 000 читачів. Книжковий фонд її становить 70084 примірників книг, брошур і журналів. Бібліотека перетворилася в справжній культурний центр: люди поспішають сюди за цікавою книгою, потрібною інформацією, а іноді й просто поспілкуватися, познайомитися з чудовими виставками. Більше 50 % читачів бібліотеки становить учнівська молодь, тому особлива увага приділяється цій читацькій групі.

Головним напрямком роботи бібліотеки є виховання інформованого суспільства. У бібліотеці працює інформаційний центр з безкоштовним виходом до глобальної мережі Інтернет. проводяться «круглі столи», конференції, презентації книг, творчі зустрічі з діячами культури, постійно працюють книжково — ілюстративні виставки.
  
Важливий напрямок роботи бібліотеки — естетичне виховання молоді. У бібліотеці проводяться літературно-музичні вечори, присвячені життю й творчості відомих поетів, письменників, художників, артистів. Це долучає молодь до миру мистецтв, сприяє розвитку їхнього художнього смаку, почуття прекрасного. Особливою турботою й увагою бібліотека намагається оточити людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями: спеціально для них організовуються святкові вечори, концерти та зустрічі з видатними людьми

ДБА: каталоги, бібліографічні картотеки, в тому числі краєзнавчі видання (з 1977 р.), назв художніх творів; фонд довідкових і бібліографічних видань. Інформаційно — бібліографічне обслуговування координується з іншими бібліотеками в режимі ВРІ. При бібліотеці відкрито інформаційний центр з доступом до світової мережі Інтернет (6 робочих місць).. Надаються послуги ВСО та МБА.
Бібліографічні видання бібліотеки: «Святошинський район на сторінках періодичної преси».

Керівники бібліотеки 
 Шаїнська Ася Іонівна (1956—1964)
 Федорова Лариса Йосипівна (1964—1975)
 Маракуліна Тетяна Іванівна (1975—1983)
 Крючківська Мирослава Дмитрівна (1983—1992)
 Тімашова Валентина Миколаївна (з 1992 р. і по теперішній час)

Посилання 
 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. — 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім. Лесі Українки
 ЦБС Свічадо

Бібліотеки Святошинського району
Засновані в Україні 1938
Публічні бібліотеки Києва